Vallien kan syfta på:

 Bertil Vallien (född 1938), konstnär 
 Ulrica Hydman Vallien (1938–2018), konstnär